Galston kan syfta på följande platser:

Australien 

 Galston (ort i Australien), New South Wales, Hornsby Shire,

Storbritannien 

 Galston (ort i Storbritannien), Skottland, East Ayrshire, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar